W Polsce
 Korchów Drugi – wieś w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Księżpol
 Korchów Pierwszy – wieś w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Księżpol
 Korchów – gromada w powiecie biłgorajskim